Натуральне число 95
 95 рік до нашої ери
 95 рік нашої ери

Див. також 
 95 квартал